Калмыково — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Калмыково — до 1993 г. название села Тайпак Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Калмыково — деревня в Бураевском районе Башкортостана.
 Калмыково — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Калмыково — село в Мясниковском районе Ростовской области.
 Калмыково — деревня в Моргаушском районе Чувашии.
Калмыково — до 1935 г. название села Октябрьское в Октябрьском районе Челябинской области.